Gas (Eure-et-Loir) – miejscowość we Francji
 Gas (Kansas) – miejscowość w Stanach Zjednoczonych
 Wolfgang Voigt, pseudonim Gas